Ранчо лос Молина има више значења:

 Ранчо лос Молина, Каље дел Канал (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо лос Молина (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику